Камы́нин — русская фамилия. 

Известные носители (среди них представители дворянского рода Камыниных):
 Камынин, Афанасий Григорьевич (1689 — не ранее 1760) — российский государственный и военный деятель, действительный статский советник, вице-президент Вотчинной коллегии.
 Камынин, Василий Дмитриевич (1777—1842) — действительный статский советник, масон.
 Камынин, Владимир Дмитриевич  (род. 1950) — советский и российский историк.
 Камынин, Дмитрий Васильевич (1931—1976) — председатель Курского облисполкома в 1971—1976 годах.
 Камынин, Иван Игнатьевич (1928—2010) — специалист по социальной философии, доктор философских наук, профессор.
 Камынин, Кирилл Леонтьевич (1904—1944) — Герой Советского Союза.
 Камынин, Леонид Иванович (математик) (1923—2004) — советский и российский математик.
 Камынин, Лукьян Иванович (1720—1788) — сенатор, действительный тайный советник.
 
 Камынин, Сергей Михайлович (1898—1944) — командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии полковник.

Камы́нина: 
 Камынина, Надежда Васильевна (в замужестве Арсеньева; ок. 1805— 1855) — русская писательница, поэтесса и переводчица.
 Камынина, Светлана Сергеевна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.